Yakumo – città giapponese
 Yakumo – azienda produttrice di hardware
 Yakumo – treno espresso limitato giapponese
 Yakumo – incrociatore corazzato giapponese in servizio nella prima metà del XX secolo.